Racine peut désigner :

Noms communs 

D'une manière générale, la racine correspond à la source ou à l'origine d'un objet. Plus particulièrement ce mot est employé dans plusieurs domaines :
 en botanique, la racine est l'organe souterrain d'une plante servant à la fixer au sol et à y puiser des éléments nutritifs nécessaires ;
 en odontologie, la racine est la partie d'une dent qui se trouve dans l'os alvéolaire ; 
 en mathématiques :
 la racine d'une équation est la solution de cette équation,
 en particulier, la racine d'un polynôme est l'élément qui annule la fonction polynomiale associée au polynôme,
 la racine d'un nombre est un nombre qui, élevé à une certaine puissance entière, donne le premier nombre (par exemple la racine carrée, la racine cubique et les racines de l'unité) ;
 en linguistique, la racine est la plus petite et plus ancienne unité lexicale qui permette de former des mots apparentés ;
 dans les langues sémitiques, la racine est une unité lexicale ;
 en informatique :
 la racine d'un arbre est le sommet qui n'a pas de père,
 on en retrouve un cas particulier avec les systèmes de fichiers où le répertoire racine est celui qui contient tous les autres ;
 en médecine, une racine nerveuse est le segment initial d'un nerf au niveau de leur émergence du névraxe (encéphale et moelle spinale).
 au sens figuré et sociologique, les « racines » de quelqu'un sont ce qui le rattache à son passé ou à ses origines.
 en philosophie, lenracinement désigne pour Simone Weil l'ancrage de l'homme dans ses milieux, nécessaire à l'accomplissement de la personne.

Patronyme 

 Antoine Racine (1822-1893), évêque québécois ;
 Bonaventure Racine (1708-1755), parent des précédents, ecclésiastique et historien français ;
 Bruno Racine (1951-), haut fonctionnaire et écrivain français ;
 Charles Racine (1859-1935), paysagiste français ;
 Charles Racine (1927-1995), poète suisse francophone ;
 François-Médard Racine (1774-1817) corsaire français ;
 Jean Racine (1639-1699), dramaturge français ;
 Jean-Baptiste Racine (1678-1747), fils aîné de Jean Racine, attaché d'ambassade français ;
 Jean-Baptiste Racine (1741-1783), graveur français ;
 Jean-Bernard Racine (1940-), géographe suisse ;
 Jean-François Racine (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Louis Racine (1692-1763), second fils de Jean Racine, poète français ;
 Paul Racine (1914-2016), secrétaire particulier du Maréchal Philippe Pétain ;
 Pierre Racine (1909-2011), haut fonctionnaire français ;
 René Racine (1939-), astronome et professeur québécois ;
 Serge Racine (1951-), joueur de football international haïtien ;
 Sonia Racine (1958-), mezzo-soprano québécoise ;
 Yves Racine (1969-), joueur de hockey sur glace québécois.

Toponyme

Canada 
 Racine, municipalité canadienne dans la municipalité régionale de comté de Le Val-Saint-François ;

États-Unis 
 Racine, ville de l'État de l'Ohio ;
 Racine, ville dans le Minnesota ;
 Racine, ville de l'État du Wisconsin.

Métro de Chicago 
 Racine, station de la ligne bleue du métro de Chicago ;
 Racine, ancienne station de la ligne verte du métro de Chicago.

France 
 Racines, commune française située dans le département de l'Aube.

Italie 
 Racines, commune italienne de la province autonome de Bolzano.

Maroc 
 Racine, quartier marocain de Casablanca.
 Val-Racine, municipalité canadienne du Québec ;
 Impasse Racine, voie de Paris.

Astéroïde 

 (11051) Racine

Titre 

 Racines, pièce de théâtre de Arnold Wesker, mise en scène Edmond Tamiz, Comédie de Bourges (1967) ;
 Racines, roman d'Alex Haley (1976) ;
 Racines, feuilleton télévisé (1977) ;
 Racines, feuilleton télévisé (2016) ;
 Racines, film de Benito Alazraki (1955) ;
 Racines, film de Richard Copans (2003) ;
 Racines, album d'Eddy Mitchell sorti en 1984 ;
 Racines  de la série Le Soldat chamane de Robin Hobb ;
 Racines, court-metrage d'Eileen Hofer sorti en 2009 ;
 Racines, album de Bisso Na Bisso ;
 Racines, album de Patrick Navas et Eric Burtin sorti en 2011 ;
 Racines, album de Matt Houston sorti en 2012.
 Racines, album de Tiken Jah Fakoly sorti en 2015.

Voir aussi 
 Des racines et des ailes, émission de télévision française.
 Le lycée Racine, un lycée parisien.
 Les éditions Racine, une maison d'édition belge francophone.
 la musique racine, un genre musical haïtien
 
Racine est un cabinet d'avocats parisien, fondé en 1981 par Bruno Cavalié.

Références 

Homonymie de toponyme
Patronyme français